Мазурек (; «из Мазовии») — польская фамилия и название блюда.

 Мазурек — традиционный польский торт родом из Мазовии, откуда и получил своё название.

 Мазурек, Альфонс Мария (1 марта 1891 года в деревне Баранувка, Польша — 28 августа 1944 года, Навойова Гура, Польша) — блаженный Римско-Католической Церкви, священник, монах.
 Мазурек, Беата (урождённая Сиелух; род. 19 октября 1967, Острув-Мазовецка) — польский политик и чиновник, депутат сейма V, VI, VII и VIII парламентских сроков.

См. также 
 Мазурка (значения)